Ана́фора
 Анафора — стилістична фігура.
 Анафора (мовознавство) — один із засобів мовної економії на морфологічному рівні, а також засіб забезпечення текстової зв'язності, виражається у використанні анафоричних займенників, які відсилають до раніше сказаного.
 Анафора — центральна частина Божественної Літургії у східних християнських Церквах.

Посилання